Söhnker ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Söhnker (1865–1939), deutscher Tischler und Politiker (SPD)
 Hans Söhnker (1903–1981), deutscher Schauspieler